Elpersdorf ist der Name folgender Orte: 

 Elpersdorf bei Ansbach, Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach, Bayern
 Elpersdorf bei Windsbach, Ortsteil der Stadt Windsbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Elpersdorf (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern